Miejscowości w USA:
 Cornish – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie York
 Cornish – miejscowość w stanie New Hampshire, w hrabstwie Sullivan
 Cornish – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Jefferson
 Cornish – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Cache
Gminy w USA:
 Cornish (ang. Cornish Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie York
 Cornish (ang. Cornish Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Aitkin
 Cornish (ang. Cornish Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Sibley
 Cornish (ang. Cornish Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Sullivan